Ржавцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ржавцы — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ржавцы — деревня в Селижаровском районе Тверской области.